Bagdad je lahko:

Kraji 
 Bagdad, Irak
 Bagdad, Arizona
 Bagdad, Florida
 Bagdad, Kalifornija
 Bagdad, Tasmania
 Bagdad, Tamaulipas

Drugo 
 Bagdad (film)
 Bagdad (pesem)